Asgard: az istenek lakóhelye a skandináv mitológiában
Asgard: a Csillagkapu című sci-fi-sorozatban szereplő idegen lények
Asgard: javasolt archaea főtörzs (biológiai)